Vyronas kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Vyronas, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Výronas, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas,